een vulmiddel, zie kapok (vulmiddel)
 afkomstig van een kapokboom:
Kapokboom (Ceiba pentandra)
Indische kapokboom (Bombax ceiba)
 Kapok (band), een Nederlands jazztrio